Димитровград — міста названі на честь керівника Болгарії і колишнього голови Комінтерну Георгія Димитрова.

 Димитровград (Росія)
 Димитровград (Болгарія)
 Димитровград (Сербія)

Див. також 
 Димитров — назва до 2016 року м. Мирноград Донецької області.

Багатозначні топоніми
Георгій Димитров